Pelopsz, görög mitológiai személy
Pelopsz, spártai király
Pelopsz, a Csillagkapu sorozatban említett goa’uld.
Pelopsz (orvos)